Гаава (Haava) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Гаава — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Гаава — село у волості Виру повіту Вирумаа.